Людвиг Август Фридрих Эмиль Ангальт-Кётенский (; 20 сентября 1802, Кётен — 16 декабря 1818, там же) — малолетний правитель Ангальт-Кётена из династии Асканиев.

Биография 
Герцог Людвиг — сын принца Людвига Ангальт-Кётенского. Отец умер раньше своего брата, правившего в Ангальт-Кётене князя Августа Кристиана. Поскольку бездетный князь Август Кристиан умер ещё в 1812 году, болезненный 10-летний мальчик Людвиг вступил на ангальт-кётенский престол при регенте, главе Ангальтского дома герцоге Леопольде III Фридрихе Франце Ангальт-Дессауском.

Людвиг умер в 16 лет, не оставив потомков, и был похоронен в кётенской церкви Св. Якова. Герцогский титул и власть перешли к его двоюродному брату Фердинанду Фридриху из побочной линии Ангальт-Кётен-Плес.

Примечания

Литература 
 Christian Daniel Beck: Memoria Principis Ludovici Augusti Friderici Aemilii Ascanio-Cothenensis. Leipzig 1818
 Hermann Wäschke: Anhaltische Geschichte. 3 Bde. Köthen: Schulze, 1912-13.

Аскании
Правители Ангальт-Кётена